Cusseta ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cusseta (Alabama)
 Cusseta (Georgia)
 Cusseta (Texas)